Vilém Švédský (17. června 1884, Trosa – 5. června 1965, Palác Stenhammar) byl švédský princ a vévoda ze Södermanlandu.

Život 
Narodil se 17. června 1884 v paláci Tullgarn v Trose jako syn korunního prince Gustava a jeho manželky, princezny Viktorie Bádenské.

Dne 3. května 1908 se v Carském selu oženil s velkovévodkyní Marií Pavlovnou Ruskou, s dcerou velkovévody Pavla Alexandroviče a jeho manželky princezny Alexandry Řecké. Spolu měli jednoho syna:
 Lennart Bernadotte (8. května 1909 – 21. prosince 2004), vévoda ze Smålandu a později hrabě z Wisborgu.

Manželství skončilo nešťastně. Marie později řekla o svém manželovi, že je homosexuál i když to nikdy nebylo potvrzeno. Manželství bylo rozvedeno roku 1914.

Do roku 1952 měl neveřejný vztah s Jeanne de Tramcourt.

Byl známým fotografem a autorem několika knih.

Zemřel 5. června 1965 v paláci Stenhammar.

Vyznamenání

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Švédští princové
Bernadottové
Narození v roce 1884
Narození 17. června
Narození ve Švédsku
Úmrtí v roce 1965
Úmrtí 5. června
Úmrtí ve Švédsku
Zemřelí na infarkt myokardu
Muži